Hou Sogn er navnet på flere sogne:
 Hou Sogn (Langeland) – et sogn i Langeland Kommune
 Hou Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune